Die COVID-19-Pandemie in Gambia tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Der erste Fall von COVID-19 in Gambia wurde am 17. März gemeldet und in der MRC-Abteilung der Gambia-Fachklinik in Fajara behandelt.

Schon am selben Tag hat die gambische Regierung eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht nach Einreise für Reisende aus Risikogebieten verhängt.

Am 19. März wurden Flüge aus 13 besonders schwer betroffenen Ländern ausgesetzt. Dazu zählten 1. Vereinigtes Königreich 2. Spanien 3. Frankreich 4. Polen 5. Deutschland 6. Schweden 7. Dänemark 8. Schweiz 9. Niederlande 10. Norwegen 11. Österreich 12. Belgien 13 Portugal.

Am 24. März 2020 hat die gambische Regierung seine Landgrenze zum Senegal sowie zudem den Luftraum für mindestens 21 Tage weitestgehend geschlossen. Jedoch sind Flüge zur Rückholung von Touristen nach derzeitigem Stand im Einzelfall weiter möglich.

Seit dem 27. März 2020 gilt der Ausnahmezustand in Gambia. Restaurants, Bars, Gebetsstätten und Geschäfte sind geschlossen, Lebensmittelgeschäfte bleiben jedoch geöffnet. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch die Hälfte der grundsätzlich zulässigen Anzahl an Fahrgästen mitnehmen, gleiches gilt auch für Taxis und private Fahrzeuge. Es gilt des Weiteren ein Versammlungsverbot für über fünf Personen.

Mit dem Stand des 1. April 2020 existieren 1 infizierter Fall und ein Todesfall. 2 Infizierte wurden bis zum 1. April geheilt.

Aufgrund der geringen Testkapazitäten werden Tests nur nach Vereinbarung arrangiert, die über eine Telefonnummer eines Spezialisten des Gesundheitsministeriums organisiert werden.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Gambia wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Gambia
Gesundheit (Gambia)
Geschichte (Gambia)